Фаран Харун Таир (; род. 16 февраля 1964 года) — американский актёр кино и телевидения пакистанского происхождения.

Ранняя жизнь 
Фаран Харун Таир родился в мусульманской семье в Лос-Анджелесе, Калифорнии, где его пакистанские родители учили актёрское и режиссёрское мастерство в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA). Выросшим в Пакистане, Таир вернулся в Лос-Анджелес в 1980 году.

Карьера 
В 1985 году он сыграл роль Большинцова в постановке U.S. Berkeley «Месяц в деревне». Он закончил Калифорнийский университет в Беркли.

Дебютировал в кино в роли Нату в 1994 году на студии Disney в постановке экранизации книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей». С тех пор он появился в таких фильмах как «Портрет совершенства» (1997), «Где угодно, только не здесь» (1999) и «Война Чарли Уилсона» (2007). Он также сыграл главную роль в независимом фильме 1999 года «ABCD». Он также сыграл роль злодея Разы в экранизации комиксов Marvel «Железный человек». Фаран Таир также сыграл капитана звёздного флота Ричарда Робау в фильме 2009 года «Звёздный путь». В 2013 году исполнил роль президента Пателя в научно-фантастическом фильме «Элизиум».

Личная жизнь 
У Таира есть 2 брата (род. в 1969 и 1974 гг.). Его отец, Наим Таир, директор в «Пакистанском Национальном Совете Искусств».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Ссылки 

Киноактёры США